Cerion viaregis är en snäckart som beskrevs av Bartsch 1920. Cerion viaregis ingår i släktet Cerion och familjen Ceriidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
viaregis